W3 es un numerónimo que puede referirse a:

 World Wide Web;
W3Schools, célebre sitio web que sirve de manual para aprender programación; 
 PZL W-3 Sokół, un helicóptero polaco de 1979;
 C/2011 W3 (Lovejoy), cometa periódico.